Benas - um grupo étnico
Bena (gênero) - um gênero de mariposas

Localidades

Bena (Califórnia)
Bena (Minnesota)

Desambiguação